Wüster ist der Familienname folgender Personen:

 Engelbert Wüster (1877–1944), deutscher Journalist und Heimatschriftsteller
 Eugen Wüster (1898–1977), österreichischer Interlinguist und Begründer der Terminologiewissenschaft
 Hans-Otto Wüster (1927–1985), deutscher Physiker
 Kurt Wüster (1925–1999), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Walther Wüster (1901–1949), deutscher Diplomat in der Zeit des Nationalsozialismus
 Wigand Wüster (1920–2017), deutscher Jurist und Stalingrad-Veteran
 Wolfgang Wüster (* 1964), britischer Herpetologe